Macon Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Macon Historic District (Georgia), ID-Nr. 74000658
 Macon Historic District (Mississippi), ID-Nr. 02000207